Il singolare  del BNP Paribas Masters 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Il detentore del titolo era Robin Söderling, che non ha potuto partecipare per una mononucleosi.

Roger Federer ha sconfitto in finale Jo-Wilfried Tsonga per 6-1, 7-63.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

 Novak Đoković (quarti di finale, ritirato)
 Andy Murray (quarti di finale)
 Roger Federer (campione)
 David Ferrer (quarti di finale)
 Tomáš Berdych (semifinale)
 Jo-Wilfried Tsonga (finale)
 Mardy Fish (terzo turno, ritirato)
 Gaël Monfils (secondo turno)

  Nicolás Almagro (secondo turno)
  Gilles Simon (secondo turno)
  Janko Tipsarević (terzo turno)
  Juan Martín del Potro (ritirato per infortunio alla spalla)
  Andy Roddick (terzo turno)
  Aleksandr Dolgopolov (terzo turno)
  Viktor Troicki (terzo turno)
  Richard Gasquet (terzo turno)

Qualificati 

  Nicolas Mahut (secondo turno)
  Donald Young (primo turno)
  Santiago Giraldo (primo turno)

  Philipp Kohlschreiber (secondo turno)
  Andreas Seppi (terzo turno)
  Serhij Stachovs'kyj (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Masters 2011
ATP World Tour 2011